Hélène Jeanne Donnen, son prénom usuel était Hélène, née le  à Schaerbeek (Bruxelles) et décédée le  à Luxembourg-ville, était une actrice luxembourgeoise se produisant au Grand Théâtre de Luxembourg. 

En 1904, elle a épousé Jules Vandievoet à Saint-Gilles. Par après, elle s'installa avec son époux à Luxembourg

Voir aussi 
 la famille Vandievoet

Références 

Actrice luxembourgeoise
Naissance en août 1876
Naissance à Schaerbeek
Décès en novembre 1935
Décès à Luxembourg
Décès à 59 ans